Jan
 Jan (voornaam)
 Jan - afkorting van de maand januari
 JAN (tijdschrift) - vrouwenmagazine

Lange Jan
 Långe Jan - vuurtoren op het Zweedse eiland Öland
 Lange Jan (Abdijtoren) - abdijtoren in Middelburg
 Onze Lieve Vrouwetoren (Amersfoort) - bijnaam van de  toren in Amersfoort
 Lange Jan (Heerlen) - voormalige schoorsteen in Heerlen
 Lange Jan (snoep)